Dieser Artikel behandelt die norwegische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1994. Es war die zweite Teilnahme Norwegens an der Endrunde einer WM nach 1938.

Qualifikation

Norwegisches Aufgebot

Spiele der norwegischen Mannschaft

Vorrunde 

|}

In Norwegens Gruppe E galt Italien als Favorit. Italiens Niederlage im ersten Spiel gegen Irland (0:1) war sogleich eine Überraschung. Im weiteren Verlauf der Gruppenphase neutralisierten sich die Teams, zu denen auch Mexiko gehörte, gegenseitig, indem jede Mannschaft einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage erspielte. Punktgleich schlossen die Vier die Gruppe ab, wobei Norwegen aufgrund wenigerer erzielter Tore den vierten Platz belegte und ausschied. Gruppensieger wurde Mexiko vor Irland und Italien, was für die drei Mannschaften den Einzug ins Achtelfinale bedeutete.

1994
Norwegen